Der Begriff Nyssa bezeichnet:

 Nyssa, eine Pflanzengattung in der Familie der Hartriegelgewächse, siehe Tupelobäume
 Nyssa, antike Stadt in Kleinasien, jetzt Nevşehir
 Nyssa (Oregon), eine Stadt im US-Bundesstaat Oregon
 Titularbistum Nyssa, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, benannt nach der antiken Stadt Nyssa

Nyssa ist außerdem Namensbestandteil von:
 Gregor von Nyssa (* um 335/340; † nach 394), ab 372 Bischof der antiken Stadt Nyssa
Siehe auch:
 Nysa
 Nissa